Фёдор Матве́ев:
 Матвеев, Фёдор Иванович (1923—1976) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Матвеев, Фёдор Михайлович (1758—1826) — русский художник-пейзажист, академик Императорской Академии художеств.
 Матвеев, Фёдор Никифорович (1893—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель Исполнительного комитета Тульского губернского Совета.
 Матвеев, Фёдор (?—?) — якутский князец, первый якут, получивший российское дворянство в нач. XVIII века.